Joan Rafel Ramos Alfajarín (Borriol, Plana Alta, 1965) es un lingüista valenciano, director del IIFV desde el 2015 y académico de la AVL desde el 2016.

El año 2016 fue uno de los siete miembros elegidos como académicos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, siendo elegido con mayoría de votos favorables en primera votación.

Referencias 

Nacidos en Borriol
Académicos de la Academia Valenciana de la Lengua
Personas vivas